Лимонтитлан има више значења:

 Лимонтитлан (Атлистак), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лимонтитлан (Олинала), насеље у савезној држави Гереро у Мексику